La Carena del Peter és una petita serra situada entre els termes municipals de Calders i de Monistrol de Calders a la comarca del Moianès. Per aquesta carena passa el termenal entre els dos termes municipals.

És la continuïtat cap al sud del Serrat de la Tirolena, i separa les valls del torrent de la Baga Cerdana, després de la Golarda, a llevant, i del torrent de Vilaterçana, a ponent.

La part inferior -meridional- d'aquesta carena ha estat ja del tot engolida per l'extracció industrial de pedres i terra que s'ha organitzat en aquest lloc, fins al punt que el tram més baix del camí que remuntava la carena ha hagut de ser diverses vegades modificat.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006
 PERARNAU I LLORENS, Jaume i PIÑERO I SUBIRANA, Jordi. Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Monistrol de Calders: Ajuntament de Monistrol de Calders, 1993. Sense ISBN.

Peter
Peter